Distratto – EP di Francesca Michielin del 2012
Distratto – singolo di Francesca Michielin del 2012